Unzer ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Unzer (1770–1847), deutscher Buchhändler und Verleger
 Frieda Magnus-Unzer (1875–1966), deutsche Schriftstellerin
 Johann August Unzer (1727–1799), deutscher Mediziner und Psychologe
 Johann Christoph Unzer (1747–1809), deutscher Arzt, Pädagoge, Journalist und Dichter
 Johanna Charlotte Unzer (geb. Ziegler; 1725–1782), deutsche Dichterin und Philosophin

Unzer steht für
 Unzer (Adelsgeschlecht)
 Unzer (Unternehmen), vormals Heidelpay Group, ein Zahlungsdienstleister

Siehe auch:
 Unser